Le grand exorcisme représente le plus solennel de tous les exorcismes, utilisé lors des cas désespérés. Il a été décrit en 1614 dans le rituel romain. toutefois, ses prières auraient été rassemblées au temps de Charlemagne.

L'exorciste doit obtenir la permission de l'évêque avant de procéder. Il trace d'abord le signe de la croix et se munit d'eau bénite. Il récite en premier les litanies des saints. 

Il prononce ensuite le Psaume 53. Il poursuit avec une série d'invocations contre les démons accompagnées de lectures de l'Évangile (Jn 1, 1-14), (Mc 16, 15-18), (Lc 10, 17-20), (Lc 11, 14-22).

Dans le grand exorcisme, il y a trois exorcismes qui se succèdent par un prions et qui se terminent par une prière de libération finale. 

Le compendium de 2005 mentionne le grand exorcisme comme une aide efficace pour lutter contre les forces des ténèbres. Souvent, les séances d'exorcismes doivent être répétées pour montrer des signes d'efficacité.

En plus du grand exorcisme, il y a aussi le petit exorcisme de Léon XIII. Cet exorcisme peut être récité seul par n'importe qui (laics et clercs) comme prière de délivrance. Cependant, les laïcs ne peuvent plus le réciter dans les groupes de prière depuis que la congrégation pour la doctrine de la foi en a fait décret le  (cf article associé).

Références 

Culte et liturgie